Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Winchester du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Boston
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en février 1971
Sport en mars 1971
Winchester (Massachusetts)